

Persone
 Alberto Vaccari – storico dell'arte italiano
 Aroldo Vaccari – calciatore italiano
 Edvige Vaccari – soprano italiano
 Elios Vaccari – calciatore italiano
 Emanuele Vaccari – velista italiano
 Franco Vaccari – artista e fotografo italiano
 Franco Vaccari – psicologo e accademico italiano
 Giacomo Vaccari – regista e sceneggiatore italiano 
 Gianvittore Vaccari – politico italiano
 Giuseppe Vaccari – militare e politico italiano
 Hans Vaccari – sciatore alpino italiano
 Ivana Vaccari – giornalista e telecronista sportiva italiana
 Lanfranco Vaccari – giornalista italiano 
 Lino Vaccari – botanico italiano
 Marco Vaccari – velocista italiano
 Mario Vaccari – vescovo cattolico italiano
 Michele Vaccari – scrittore italiano
 Paolo Vaccari – dirigente sportivo e rugbista a 15 italiano
 Stefano Vaccari – politico italiano
 Wainer Vaccari – illustratore e pittore italiano

Altro
 I Vaccari – frazione del comune italiano di Piacenza

Pagine correlate
 Francesco Vaccari